Oliver Neuville, jogador alemão
 Neuville, cidade da França

Desambiguação